Parectropis privata är en fjärilsart som beskrevs av Zweigelt 1918. Parectropis privata ingår i släktet Parectropis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
privata